Břežany, comune del distretto di Rakovník, in Boemia Centrale
Břežany, comune del distretto di Znojmo, in Moravia Meridionale
Břežany, comune del distretto di Klatovy, nella regione di Plzeň  
Břežany I, comune del distretto di Kolín, in Boemia Centrale 
Břežany II, comune del distretto di Kolín, in Boemia Centrale
Dolní Břežany, comune del distretto di Praha-západ, in Boemia Centrale
Panenské Břežany, comune del distretto di Praha-východ, in Boemia Centrale